Нодзима — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нодзима, Кадзусигэ (род. 1964) — японский сценарист, пишущий сценарии для компьютерных игр.
 Нодзима, Хирофуми (род. 1973) — японский сэйю.